Sabelli bezeichnet:

 den italienischen Volksstamm der Samniten (lateinisch Sabelli)

Sabelli ist zudem der Familienname folgender Person:

 Stefano Sabelli (* 1993), italienischer Fußballspieler